Mierniki umowne są to jednostki fizyczne wyrażające wielkość produkcji niejednorodnej w określonym wyrobie lub pozwalające na doprowadzenie do postaci przeliczeniowej np.: określony format, kolor itp.

Poligrafia